Phule ist der Familienname folgender Personen:

 Jotirao Phule (1827–1890), indischer Sozialreformer und Autor
 Nilu Phule (1931–2009), indischer Schauspieler
 Savitribai Phule (1831–1897), indische Sozialreformerin und Dichterin